«Блэк а́йвори» ( «чёрная слоновая кость; чёрный бивень») — сорт кофе, производимый из зёрен арабики, пропущенных через пищеварительный тракт слонов. Производится в Таиланде и является самым дорогим сортом кофе в мире (порядка 1100 долларов США за килограмм).

Переработка 
По способу обработки «Блэк айвори» схож с маркой кофе «Копи Лювак», которая также позиционируется как элитная. Обработка кофейных зёрен в пищеварительном тракте связана с тем, что после попадания в желудок слона его желудочная кислота разрушает белок, заставляющий кофе горчить. В итоге, по мнению дегустаторов, получается мягкий напиток без обычной для кофе горечи.

Слон переваривает зёрна в период времени от 15 до 30 часов вместе со своей обычной пищей — бананами, сахарным тростником и прочими компонентами слоновьего вегетарианского рациона. Во время переваривания зёрна пропитываются землистым и фруктовым запахом, проходя процесс естественной ферментации.

Чтобы получить один килограмм «Блэк айвори», необходимо скормить слону 33 килограмма свежих кофейных ягод. Большая часть зёрен пережевывается, разламывается или теряется в высокой траве уже после испражнения.

После испражнения слоновые погонщики собирают навоз, разминают его и достают из него кофе. Ягоды тщательно промывают и извлекают из них кофейные зёрна, которые впоследствии отвозятся для сушки в Бангкок.

Цена и продажа 
Данный сорт кофе предлагается в четырёх отелях сети Anantara на Мальдивах и на курорте Anantara Golden Triangle, расположенном в заповеднике на границе трёх государств — Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Цена килограмма составляет 1100 долларов. Чтобы продемонстрировать свежесть продукта и привлечь новых покупателей, зерна кофе вручную перемалываются перед клиентом и затем варятся. Цена одной чашки кофе достигает 50 долларов.

Благотворительность 
Восемь процентов доходов от продаж направляются фондом Golden Triangle Asian Elephant Foundation на ветеринарную помощь слонам и закупку необходимых медикаментов. На данный момент фонд смог спасти 30 уличных слонов и дать работу погонщикам и их семьям. В будущем на средства от реализации сорта «Чёрного бивня» и других благотворительных источников в Таиланде планируется построить новую лабораторию.

Примечания

Ссылки 
 www.blackivorycoffee.com Официальный сайт
 Фотолента «1100 долларов за кофе из слоновьего помета» на сайте «Голоса России»
 Сайт кофе Black Ivory в России 

Кофе
Кал
Сельское хозяйство Таиланда
Слоны в культуре и искусстве